Stati Uniti d'America
 Crandall – città della Contea di Harrison, Indiana
 Crandall – città della Contea di Kaufman, Texas